Изофии (Isophya) — род прямокрылых насекомых из семейства Настоящие кузнечики. Кузнечики средних и относительно крупных размеров. Крупнейший в Палеарктике род кузнечиков, насчитывающий более 90 видов. Многие виды имеют узкий ареал, ряд видов — эндемики, которые обычно находятся в небольших изолированных популяциях с низкой численностью особей. Питаются двудольными растениями.

Виды 
 Isophya acuminata Brunner von Wattenwyl, 1878
 Isophya altaica Bey-Bienko, 1926
 Isophya amplipennis Brunner von Wattenwyl, 1878
 Isophya anatolica Ramme, 1951
 Isophya andreevae Peshev, 1981
 Isophya artvin Ünal, 2010
 Isophya autumnalis Karabag, 1962
 Isophya beybienkoi Maran, 1958
 Isophya bicarinata Karabag, 1957
 Isophya bivittata Uvarov, 1921
 Isophya boldyrevi Miram, 1938
 Isophya brevicauda Ramme, 1931
 Isophya brunneri Retowski, 1888
 Isophya bumerangoides Sevgili, Demirsoy & Çiplak, 2012
 Isophya bureschi Peshev, 1959
 Isophya camptoxypha Fieber, 1853
 Isophya cania Karabag, 1975
 Isophya caspica Ramme, 1929
 Isophya ciucasi Iorgu & Iorgu, 2010
 Isophya clara Ingrisch & Pavicevic, 2010
 Isophya costata Brunner von Wattenwyl, 1878
 Isophya dobrogensis Kis, 1994
 Isophya dochia Iorgu, 2012
 Isophya doneciana Bey-Bienko, 1954
 Isophya fatrensis Chládek, 2007
 Isophya gracilis Miram, 1938
 Isophya gulae Peshev, 1981
 Isophya hakkarica Karabag, 1962
 Isophya harzi Kis, 1960
 Isophya hemiptera Bey-Bienko, 1954
 Isophya hitit Ünal, 2010
 Isophya hospodar Saussure, 1898
 Isophya ilkazi Ramme, 1951
 Isophya iraca Maran, 1977
 Isophya kalishevskii Adelung, 1907
 Isophya karabaghi Uvarov, 1940
 Isophya karadenizensis Ünal, 2005
 Isophya kisi Peshev, 1981
 Isophya kosswigi Demirsoy, 1974
 Isophya kraussii Brunner von Wattenwyl, 1878
 Isophya lemnotica Werner, 1932
 Isophya leonorae Kaltenbach, 1965
 Isophya longicaudata Ramme, 1951
 Isophya major Brunner von Wattenwyl, 1878
 Isophya mavromoustakisi Uvarov, 1936
 Isophya mersinensis Sevgili & Çiplak, 2006
 Isophya miksici Peshev, 1985
 Isophya modesta Frivaldsky, 1867
 Isophya modestior Brunner von Wattenwyl, 1882
 Isophya nagyi Szövényi, Puskás & Orci, 2012
 Isophya nervosa Ramme, 1931
 Isophya obtusa Brunner von Wattenwyl, 1882
 Isophya pavelii Brunner von Wattenwyl, 1878
 Isophya petkovi Peshev, 1959
 Isophya pienensis Maran, 1954
 Isophya plevnensis Peshev, 1985
 Isophya posthumoidalis Bazyluk, 1971
 Isophya pravdini Peshev, 1985
 Isophya pylnovi Miram, 1938
 Isophya pyrenaea Serville, 1838
 Isophya rectipennis Brunner von Wattenwyl, 1878
 Isophya redtenbacheri Adelung, 1907
 Isophya reticulata Ramme, 1951
 Isophya rhodopensis Ramme, 1951
 Isophya rizeensis Sevgili, 2003
 Isophya rodsjankoi Bolívar, 1899
 Изофия русская (Isophya rossica) Bei-Bienko, 1954
 Isophya salmani Sevgili & Heller, 2006
 Isophya savignyi Brunner von Wattenwyl, 1878
 Isophya schneideri Brunner von Wattenwyl, 1878
 Isophya sicula Orci, Szövényi & Nagy, 2010
 Isophya sikorai Ramme, 1951
 Isophya speciosa Frivaldsky, 1867
 Isophya splendida Naskrecki & Ünal, 1995
 Isophya staneki Maran, 1958
 Isophya stenocauda Ramme, 1951
 Isophya stepposa Bey-Bienko, 1954
 Isophya straubei Fieber, 1853
 Isophya stysi Cejchan, 1957
 Isophya sureyai Ramme, 1951
 Isophya tartara Saussure, 1898
 Isophya taurica Brunner von Wattenwyl, 1878
 Isophya thracica Karabag, 1962
 Isophya tosevski Pavicevic, 1983
 Isophya transcaucasica Ramme, 1930
 Isophya triangularis Brunner von Wattenwyl, 1891
 Isophya uludaghensis Sevgili & Heller, 2003
 Isophya yaraligozi Ünal, 2003
 Isophya zernovi Miram, 1938
 Isophya zubowskii Bey-Bienko, 1954

Примечания

Литература 
 Корсуновская О., Жантиев Р. Звуковые сигналы листовых кузнечиков рода isophya Восточной Европы и Кавказа / Материалы Международной научной конференции Фундаментальные проблемы энтомологии в xxi веке. Санкт-Петербург // Материалы международной научной конференции Фундаментальные проблемы энтомологии в XXI веке. Санкт-Петербург, 16—20 мая 2011 г. — Санкт-Петербург, 2011. — С. 77—77.

Настоящие кузнечики
Насекомые Европы
Насекомые Азии
Роды прямокрылых